Superligaen 2002/2003 var den 13:e säsongen i den danska fotbollsligan Superligaen, styrd av Dansk Boldspil-Union. Säsongen startade den 27 juli 2002 och slutade med finalmatcherna den 22 juni 2003.

FC Köpenhamn kvalificerade sig, som danska mästare, för andra omgången i kvalspelet i Champions League 2003/2004. Brøndby IF och Farum BK kvalificerade sig, som tvåa respektive trea i ligan, för första kvalomgången i Uefacupen 2003/2004. Sistplacerade Silkeborg IF och Køge BK flyttades ner till 1. division. Vinnaren och tvåan av 1. division flyttades upp till Superligaen.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteliga

Externa länkar 
 Resultat på NetSuperligaen.dk
 Onside.dk av Viasat
 Peders Fodboldstatistik

2002 i Danmark
2003 i Danmark
Fotbollssäsongen 2002/2003
2002/2003